Horst kan som auktorsförkortning betyda:

 Rutger Horst
 Ulrich Horst

Robotskapade auktorsförkortningar